Битва при Уйсце — сражение между войсками Речи Посполитой с одной стороны и шведскими войсками Арвида Виттенберга с другой состоявшееся 24 — 25 июля 1655 года при городке Уйсце.

Предыстория 
В 1655 году Швеция начала войну против Польши, поводом послужили претензии Яна Казимира на шведский престол. Фельдмаршал Арвид Виттенберг 5 июля выдвинулся в направлении польской границы. 21 июля у Чаплинек, шведская армия пересекла польскую границу. Главнокомандующим войска ополченцев был Богуслав Лещинский, однако из-за его болезни на эту должность были назначены Кшиштоф Опалинский и Андрей Грудзинский, а также командир пехоты наёмников капитан Владислав Скорашевский. Задачей этой группы было удержание позиций на границе, что дало бы время для прибытия основных сил во главе с королём Яном Казимиром. Поляки начали укреплять свои позиции около города Уйсце.

Ход битвы 
25 июля польская пехота при поддержке ополчения в течение пяти часов держала позицию у мостов через реки Гвидо и Нотець. Когда у пехоты кончились боеприпасы А. Грудзинский приказал отходить. Под огнём шведской артиллерии поляки начали паниковать. Учитывая численное преимущество, хорошую подготовку и огневую мощь шведской армии, К. Опалинский и А. Грудзинский начали переговоры. Оба признали королём Польши Карла Х.

Последствия 
Капитуляция польских войск открывала путь для шведского вторжения в страну, которая была почти полностью лишена защиты. 31 июлю Виттенберг без сопротивления подошёл к Познани, встав там лагерем, ожидая прибытия главных сил шведского короля.

Весть о капитуляции в Уйсце достигла Варшавы 31 июля. Король Ян Казимир срочно просит о помощи Священную Римскую Империю. 2 августа польский король в отчаянии даже хотел отдать корону своему противнику.

Ссылки 
 Warunki układu kapitulacyjnego pod Ujściem
 Bitwa pod Ujściem

Сражения по алфавиту
Польско-шведские сражения
Сражения в Польше
Сражения XVII века
История Великопольского воеводства
Конфликты 1655 года
Сражения 1655 года